Les Mages Cagoulés sont une organisation secrète fictive basée à Athkatla, dans l'univers imaginaire des Royaumes oubliés, décor de campagne de Donjons et Dragons.

Le travail principal des Mages Cagoulés consiste à trouver et détruire les magiciens et les sorciers déviants. Ils sont complètement indépendants du Conseil des Six qui dirige Athkatla. Personne ne connaît leur nombre, ni leurs pouvoirs, mais on sait en revanche qu'ils possèdent Spellhold, un asile sur l'île de Brynnlaw, où ils enferment les déviants. Ils sont craints dans tout l'Amn et sont tolérés par la population, qui craint davantage les sorciers et les mages indépendants.

Note 
Cette organisationm, ainsi que l'asile de Spellhold, sont accessibles dans le jeu vidéo de rôle Baldur's Gate II: Shadows of Amn.

Organisation des Royaumes oubliés